Букевје може бити:

Букевје (Орле), насељено место у општини Орле, у Туропољу, Хрватска.
Букевје (Свети Иван Зелина), насеље града Свети Иван Зелина.